Hästhagatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hästhagatjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Hästhagatjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn